Районные и городские газеты Казахстана — газеты, выпускающиеся в сельских районах и городах областного значения Республики Казахстан. Учредителями газет являются государственные и местные организации. В газетах размещается информация о деятельности органов местной власти, районные новости, литературные произведения местных авторов.

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

См. также 
 Средства массовой информации Казахстана
 Список газет Казахстана

Примечания 

Казахстан

Списки:Казахстан